Фредерик (Фред) Бизли Александер (; 14 августа 1880, Си-Брайт, Нью-Джерси — 3 марта 1969, Беверли-Хиллз, Калифорния) — американский теннисист-любитель. Победитель чемпионата Австралазии по теннису (1908) в одиночном и парном разрядах, 5-кратный чемпион США в мужском одиночном разряде, член Национального (позже Международного) зала теннисной славы с 1961 года.

Биография 
Вырос в Си-Брайте (Нью-Джерси). Учился в Принстонском университете, выступая за который, стал победителем межвузовского чемпионата США в парном разряде в 1900 и в одиночном разряде в 1901 году.

С 1900 года Александер участвовал в национальном чемпионате США, где в том же году дошёл до финала в парном разряде. С 1905 по 1911 год он семь раз подряд играл в финале чемпионата США в этом разряде, где его партнёром был Гарольд Хакетт. В 1907—1910 году они четырежды подряд становились победителями турнира.

В 1908 году Александер добился своего наивысшего успеха в чемпионате США в одиночном разряде, когда дошёл до финала турнира претендентов (уступив там Билсу Райту). В составе сборной США участвовал в финальном матче Международного кубка вызова (впоследствии известном как Кубок Дэвиса), но американцы уступили в Мельбурне со счётом 2:3 сборной Австралазии. Александер проиграл все три своих встречи — две в одиночно разряде и одну в паре с Билсом Райтом. После этого, однако, он принял участие в теннисном чемпионате Австралазии и стал первым иностранцем, которому удалось выиграть этот турнир в одиночном разряде. В финале американец победил фаворита чемпионата Альфреда Данлопа, после чего они уже вдвоём завоевали чемпионское звание в мужском парном разряде.

Свой пятый титул чемпиона США в мужском парном разряде завоевал в 1917 году, в возрасте 37 лет, в паре с 19-летним Гарольдом Трокмортоном, а на следующий год в последний раз в карьере дошёл до финала чемпионата в этом разряде. В 1918 году также в первый и последний раз за карьеру стал финалистом чемпионата США в миксте. Как по суммарному количеству финалов в мужских парах (10), так и по количеству финалов, проведённых подряд (7), Александер остаётся рекордсменом чемпионатов США. С 1904 по 1918 год он 6 раз входил в десятку сильнейших теннисистов США согласно ежегодному рейтингу, составляемому Ассоциацией лаун-тенниса Соединённых Штатов (USLTA); в 1908 году поднялся в этом рейтинге до 3-го места.

В 1961 году имя Фреда Александера было включено в списки Национального (позже Международного) зала теннисной славы.

Финалы турниров Большого шлема за карьеру

Одиночный разряд (1-0)

Мужской парный разряд (6-5)

Смешанный парный разряд (0-1)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты США
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском парном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в мужском парном разряде
Члены Международного зала теннисной славы